Панчбиби — топоним.

 Панчбиби — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Панчбиби — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Джайпурхат.